Blumenthal steht für:

 Blumenthal (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 Johann M. K. Blumenthal, deutsche Reederei

Schiffe:
 Blumenthal (Schiff, 1895), Fischdampfer (140 BRT), Reederei Joh. Fr. Lampe
 Blumenthal (Schiff, 1933), Kühlschiff
 Blumenthal (Schiff, 1961), Stückgutschiff
 Blumenthal (Schiff, 1984), Kühlschiff, Reederei Ernst Jacob

Blumenthal heißen folgende geographische Objekte:
 Blumenthal (Holstein), Gemeinde Blumenthal im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Blumenthal, der deutsche Name des Ortes Kwiatków in der Gemeinde Otmuchów, Woiwodschaft Opole, Polen

Gemeindeteile:
 Blumenthal (Aichach), Ortsteil der Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Blumenthal (Bremen), Stadtteil der Freien Hansestadt Bremen (ehemalige Kreisstadt)
 Blumenthal (Burg bei Magdeburg), Ortsteil der Stadt Burg (bei Magdeburg), Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Blumenthal (Burweg), Ortsteil der Gemeinde Burweg, Landkreis Stade, Niedersachsen
 Blumenthal (Ferdinandshof), Ortsteil der Gemeinde Ferdinandshof, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Blumenthal (Heiligengrabe), Ortsteil der Gemeinde Heiligengrabe, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Blumenthal (Hellenthal), Ortsteil der Gemeinde Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Blumenthal (Herscheid), Ortsteil von Herscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Blumenthal (Holzdorf), Ortsteil der Gemeinde Holzdorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Blumenthal (Obergurig), Ortsteil der Obergurig, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Blumenthal (Prötzel), Ortsteil der Gemeinde Prötzel, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Blumenthal (Selb), Ortsteil der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Blumenthal (Werl), Ortsteil der Stadt Werl im Landkreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Blumenthal (Gemeinde Zistersdorf), Katastralgemeinde der Stadt Zistersdorf, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Blumenthal (Texas), Vereinigte Staaten
 Blumenthal (Luxemburg) (luxemburgisch: Blummendall), Ortschaft in der Gemeinde Bech, Luxemburg

Mennonitendörfer:
 Blumenthal, zwei ehemalige Mennonitendörfer in der Schlachtin- und der Memrik-Kolonie, Ukraine
 Blumenthal, ein Mennonitendorf in der West Reserve in Manitoba, Kanada
 Blumenthal, ein Mennonitendorf in Zentral-Saskatchewan, Kanada
 Blumenthal, zwei Mennonitendörfer in der Nähe von Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico
 Blumenthal, ein Mennonitendorf (Campo 17) in der Durango-Kolonie, Mexico
 Blumenthal, ein Mennonitendorf in der Menno-Kolonie, Paraguay
 Blumenthal, ein Mennonitendorf in der Fernheim-Kolonie, Paraguay

historisch:
 Kreis Blumenthal, Provinz Hannover
 Blumenthal (Banat), deutscher Name der Gemeinde Mașloc in Rumänien
 Krzywa Góra, Dorf im Powiat Namysłowski, Woiwodschaft Opole, Polen (Blumenthal, Kreis Oppeln, Oberschlesien)
 Kvetná dolina, ehemals Blumenthal, Ort in der Nähe von Bratislava
 Lakkari, Ort in Australien (ursprünglicher Name)
 Lugowoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland (Blumenthal, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Maciejki, Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (Blumenthal, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)

sowie:
 Kloster Blumenthal, ehemaliges Kloster in Beckum
 Schloss Blumenthal (Aichach) am Fluss Ecknach, Deutschland
 Schloss Blumenthal (Vaals), in Vaals, Niederlande
 Haus Blumenthal, ehemalige Wasserburg in Hückelhoven
 Haus Blumenthal, Wasserburg in Bremen-Blumenthal, siehe Burg Blomendal
 Villa Blumenthal, in Bad Ischl im Salzkammergut, Oberösterreich
 (21414) Blumenthal, Asteroid des Hauptgürtels

Bergwerke:
 Zeche Blumenthal  ehemaliges Bergwerk in Dortmund-Berghofen
 Zeche General Blumenthal ehemaliges Bergwerk in Recklinghausen
 Bergwerk Blumenthal/Haard, ehemalige Verbundbergwerk im Ruhrgebiet

Siehe auch:
 Blumental
 Blumenthal Award
 Blumenthaler SV, Sportverein
 Blumenthalsches Null-Eins-Gesetz
 Bloemendal
 Bloemendaal